Marzocco – leone che regge con la zampa destra uno scudo con il giglio di Firenze
 Marzocco di Donatello (1418) – celebre rappresentazione scultorea del marzocco
 Il Marzocco – rivista letteraria del Novecento italiano 
 Marzocco – vino Cortona Chardonnay DOC
 Torre del Marzocco – torre di Livorno risalente al XV secolo.
 Palazzo Marzocco – edificio di Anghiari
 Marzocco – centrale termoelettrica di Livorno
 Giunti-Marzocco – casa editrice meglio nota come Giunti Editore
 Marzocco – serie di francobolli
 VG Rondinella Marzocco – società calcistica di Firenze

Pagine correlate 
Marzocca
Marzocchi (disambigua)